Joas ist der Name folgender Personen:

 Joas I. (1755–1769), Kaiser von Äthiopien
 Joas II. († 1821), Kaiser von Äthiopien

Joas ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Helene Anna Joas, Geburtsname von Angelika Nußberger (* 1963), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Slavistin
 Hans Joas (* 1948), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Lucia Joas (* 1991), deutsche Skilangläuferin
 Marko Joas (* 1966), finnischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer 

Joas steht für:
 Joas, König von Juda, Libretto von Pietro Metastasio, siehe Gioas re di Giuda

Siehe auch:
 Joasch